Le Billabong Pro Tahiti est le troisième des 11 événements du Championnat du monde de surf ASP 2009. Il se déroule du 9 au  à Teahupoo en Polynésie française.

Participants 
 2 absents du TOP45 : Luke Stedman  blessé remplacé par Tom Whitaker  (au titre du meilleur classement 2009) pour les qualifiés au tour 2 ASP, lui-même remplacé au tour 1 par Patrick Gudauskas  ASP et Gabe Kling  remplacé par Jay Thomson   remplaçant ASP.
 Wild Card (3)
 Bruno Santos  (vainqueur 2008), Andy Irons  (2 fois vainqueur et invité par son sponsor) et Heiarii Williams  (vainqueur des trials).

Déroulement 
C'est la deuxième épreuve appliquant le nouveau format pour le déroulement de l'épreuve, à savoir les 16 premiers de Championnat du monde de surf ASP 2008 sont directement qualifiés pour le tour 2. Les participants au tour 1 sont les 29 autres participants au Championnat du monde de surf ASP 2009 plus 3 wild cards.

Pour le tour 2, les  Chris Ward,  Kai Otton,  Tim Reyes et  Kieren Perrow de 2008 sont remplacés par les 4 meilleurs classés de 2009 : Jordy Smith, Kieren Perrow, Damien Hobgood et Taylor Knox.

Résultats

Tour 1 
 au Tour 2   -   2 éliminé . classé  - 225 pts - .

Tour 2 
 au Tour 3   -   2 éliminé . classé  - 410 pts - .

Tour 3 
 en 1/4 de finale   -   2 éliminé . classé  - 600 pts - .

1/4 de finale 
 en 1/2 de finale   -   2 éliminé . classé  - 732 pts - .

1/2 de finales 
 en finale   -   2 éliminé . classé  - 876 pts - .

Finale 
  pts -    -    -  pts - .

Liens externes 
    Site officiel de la compétition
  Site dédié de la fédération Tahitienne de Surf

2009
ASP World Tour 2009
2009 en sport